Чемпионаты Албании по шахматам среди мужчин проводятся с 1933 г. Регулярными турниры стали после окончания Второй мировой войны. Женские чемпионаты страны проводятся с 1977 г.

Лидером по количеству завоеванных титулов является международный мастер Ф. Мучо, в период с 1974 по 1989 гг. выигравший 11 чемпионатов. 9 титулов у Ю. Пустины.

У женщин по количеству выигранных чемпионатов с большим отрывом лидирует Э. Шабанай, ставшая чемпионкой страны 13 раз. У ее ближайшей преследовательницы Р. Герги 6 титулов.

Хронологическая таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Шахматной федерации Албании

Албании
Шахматы в Албании